Европско првенство у одбојци 2009. је било 26. по реду. Одржано је од 3. до 13. септембра 2009. у Измиру и Истанбулу.

Земље учеснице 
Следеће репрезентације су имале право учешћа на овом такмичењу:

Прва фаза

Група А 
3. септембар 2009.

4. септембар 2009.

5. септембар 2009.

6. септембар 2009.

Група Б 
3. септембар 2009.

4. септембар 2009.

5. септембар 2009.

6. септембар 2009.

Група Ц 
3. септембар 2009.

4. септембар 2009.

5. септембар 2009.

6. септембар 2009.

Група Д 
3. септембар 2009.

4. септембар 2009.

5. септембар 2009.

6. септембар 2009.

Четвртфиналне групе

Група Е 
8. септембар 2009.

9. септембар 2009.

10. септембар 2009.

Група Ф 
8. септембар 2009.

9. септембар 2009.

10. септембар 2009.

Финалнне утакмице 

 12. септембар 2009.

 13. септембар 2009.

Коначан пласман

Награде 
 Најкориснији играч
  Пјотр Грушка

 Најбољи поентер
  Antonin Rouzier

 Најбољи нападач
  Александар Волков

 Најбољи блокер
  Виктор Јосифов

 Најбољи сервер
  Јури Берешко

 Најбољи техничар
  Павел Загумни

 Најбољи либеро
  Hubert Henno

Спољашње везе 

 Званични сајт
 Резултати

Европска првенства у одбојци
Одбојка у Турској
Одбојка у 2009.